Коммунисти́ческая па́ртия Лесо́то (КПЛ; сесото: Mokhatio oa Makomonisi a Lesotho, ) — коммунистическая партия в Лесото.

Основы КПЛ были заложены в ноябре 1961. Учредительный съезд партии состоялся 5 мая 1962. На съезде была принята программа, в которой сказано о том, что КПЛ является «партией рабочих и крестьян, ставящей целью создание Социалистической Республики Лесото», и устав партии. Генеральным секретарём был избран Джон Мотлохелоа.

Первоочередной задачей партии было объявлено создание Фронта демократических сил для борьбы против неоколониализма, за социальный прогресс и экономическую независимость Лесото, проведение аграрной реформы.

Печатным органом стал журнал «Мажаммохо».

В феврале 1970 КПЛ была запрещена, ряд её руководителей (в том числе генеральный секретарь Джэкоб Мхафиси Кена и председатель Роберт Матжи) подверглись арестам. Партия перешла на нелегальное положение.

После переворота 1986 лидер КПЛ Сефали Малефане стал министром в правительстве генерал-майора Дж. Лекханьи. КПЛ вышла из подполья только в 1991.

После падения режима апартеида в Южно-Африканской Республике КПЛ выступала за союз Лесото и ЮАР.

До 1997 выпускала газету «Мафубе».

Литература 
 Большая советская энциклопедия / Коммунистическая партия Лесото
 Сергей Малинкович. Коммунистические партии мира. Справочник

Политические партии по алфавиту
Политические партии Лесото
Лесото